Flere personer har navnet Holger Pedersen:

 Holger Pedersen (Gissemand) (1888–1930) – dansk komiker og skuespiller, også kendt som Gissemand
 Holger Pedersen (sprogforsker) (1867–1953) – dansk sprogforsker og rektor for Københavns Universitet